Oldehove (Groningen), een dorp in de gemeente Westerkwartier
Oldehove (Leeuwarden), een van de drie dorpen waaruit Leeuwarden is ontstaan
Oldehove (gebouw), een kerktoren in Leeuwarden